В одиночному розряді тенісного турніру Betty Barclay Cup 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Мартіна Хінгіс здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Хінгіс (переможниця)
 Вінус Вільямс (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)

 Барбара Шетт (1-ше коло)
 Анна Курникова (чвертьфінал)
 Анке Губер (півфінал)
 Аманда Кетцер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg